Hans Kudlich ist der Name folgender Personen:

* Hans Kudlich (Politiker, 1823) (1823–1917), österreichisch-amerikanischer Arzt und Politiker 
 Hans Kudlich (Politiker, 1849) (1849–1928), österreichischer Bauer, Landtagsabgeordneter und Reichsratsabgeordneter
 Hans Kudlich (Bühnenbildner) (* 1960), österreichischer Bühnenbildner 
 Hans Kudlich (Jurist) (* 1970), deutscher Jurist und Hochschullehrer